Ferruzzi – azienda agroalimentare italiana

Persone 
 Roberto Ferruzzi – pittore italiano
 Serafino Ferruzzi – imprenditore italiano